Pierre Larouche peut faire référence à :
 Pierre Larouche (1957-), auteur de bande dessinée canadien connu sous le pseudonyme Prouche ;
 Pierre Larouche (1955-), joueur de hockey canadien.